Флора Казахстана насчитывает 

Также в Казахстане известно 178 родов, 700 видов зеленых водорослей.

В Казахстане 1 класс мхов — листостебельные; более 400 видов, из них 3 — сфагнум гладкий, пахифиссиден крупнолиственный и ортотрихум приглаженный — занесены в Красную книгу Казахстана.

Согласно Четвёртому Национальному докладу Республики Казахстан, флора Казахстана по ряду оценок включает более 13 тысяч видов, в том числе — более 5754 вида высших сосудистых растений, около 5000 — грибов, 485 — лишайников, более 2000 — водорослей, около 500 мохообразных. Наиболее полной инвентаризации подверглись виды грибов и высших растений. Среди растений 14 % видов являются эндемиками. В их числе немало реликтов.

Большая часть Республики находится в полупустынных и пустынных местах. В полупустынных окрестностях к суровым условиям приспособился саксаул и другие засухоустойчивые кустарники. На юге Казахстана имеются целые заросли саксаулов. В пустыне растёт верблюжья колючка. На севере и у предгорий Заилийского алатау распространены степи.

Леса в Казахстане занимают 1,2 % территории с учётом саксаульных лесов и кустарников — 4,2 %. Зона лесостепи находится на крайнем севере Республики. Леса также распространены в горах Заилийского Алатау и в других горных системах. Всемирно известная реликтовая ясеневая роща находится на реке Чарын.

Число видов по родам и семействам 
Количество родов, видов и эндемиков в семействах флоры Казахстана согласно книге М. С. Байтенова «Флора Казахстана» (в двух томах — 1999, 2001).

Списки 
 Список растений, занесённых в Красную книгу Казахстана
 Список высших растений Казахстана

Галерея

См. также 
 Заилийский Алатау

Примечания

Литература 
 Флора Казахстана, 1-9 том. 1956—1966 гг. Алматы. Академия наук КазССР. гл. ред. Н. В. Павлов

Ссылки 
 Флора Казахстана

Природа Казахстана
Флора Средней Азии